Tsar Asen kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tsar Asen (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Pazardzjik, 
 Tsar Asen (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Popovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar